Helminthoglypta montezuma är en snäckart som beskrevs av John Raymond Reeder och W. B. Miller 1986. Helminthoglypta montezuma ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
montezuma